Römer, Romer o Roemer può riferirsi a:

Persone 
 Paul Romer, economista statunitense 
 Uwe Römer, ex schermidore tedesco
 Josef Römer, militare e attivista comunista tedesco
 Fritz Römer, zoologo tedesco
 Piet Römer, attore televisivo, attore cinematografico olandese
 Peter Römer, sceneggiatore, produttore televisivo, regista televisivo, scrittore olandese
 Nienke Römer, attore televisivo, attore cinematografico
 Paul Römer, produttore televisivo austriaco
 Rolf Römer, sceneggiatore, attore teatrale, attore cinematografico tedesco
 Edward Jan Römer, pittore polacco 
 Fabian Römer, musicista svizzera
 John Romer, egittologo, storico, archeologo e conduttore televisivo britannico
 Alfred Sherwood Romer, paleontologo statunitense
 Cecil Romer, generale britannico
 Johann Jacob Römer, botanico e medico svizzero
 Tim Roemer, politico e diplomatico statunitense
 Roemer Visscher, mercante di granaglie e scrittore olandese
 Sarah Roemer, attrice e modella statunitense
 Elizabeth Roemer, astronoma statunitense
 Johann Jacob Roemer, botanico e medico svizzero
 Buddy Roemer, banchiere statunitense
 Ferdinand von Roemer, botanico, paleontologo, professore universitario tedesco-polacco
 Max Joseph Roemer, botanico tedesco
 Emile Roemer, politico, docente olandese

Astronomia
 2897 Ole Römer, asteroide

Musica 
Junge Roemer, album

Altro
Römer, Municipio di Francoforte sul Meno
Römer (bicchiere)
Romer Sø, lago
Olaus Roemer, misura
Gradi Roemer, scala di temperatura